Dead Horse Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Dead Horse Creek (Victoria)
 Dead Horse Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Dead Horse Creek (Behn River), Nebenfluss des Behn River in Western Australia
 Dead Horse Creek (Daly River), Nebenfluss des Daly River im Northern Territory
 Dead Horse Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Dead Horse Creek (Gliddon River), Nebenfluss des Gliddon River in Western Australia
 Dead Horse Creek (King River), Nebenfluss des King River (Coleman River) in Queensland
 Dead Horse Creek (Morehead River), Nebenfluss des Morehead River in Queensland

in Kanada:
 Dead Horse Creek (Morden), Fließgewässer bei Morden in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
Dead Horse Creek (Dry Creek), Bach im San Miguel County, Colorado, fließt über den Dry Creek in den San Miguel River
Dead Horse Creek (Vallecito Creek), Bach in den Countys Hinsdale und La Plata, Colorado, fließt über Vallecito Creek und Los Pinos River in den San Juan River
Dead Horse Creek (Horse Creek), Fluss in den Countys Crowley und Lincoln, Colorado, fließt über den Horse Creek in den Arkansas River
Dead Horse Creek (Colorado River), Zufluss des Colorado River im Garfield County, Colorado; der East Fork durchfließt den Hanging Lake
Dead Horse Creek (South Fork Boise River), Zufluss des South Fork Boise River im Elmore County, Idaho
Dead Horse Creek (Howell Creek), Bach im Valley County, Idaho, fließt über Howell Creek und Payette River in den Snake River
Dead Horse Creek (McBride Creek), Bach im Owyhee County, Idaho, fließt über McBride und Succor Creek in den Snake River
Dead Horse Creek (Middle Creek), Bach im Clark County, Idaho, fließt über den Middle Creek in den Medicine Lodge Creek
Dead Horse Creek (Deer Creek), Bach im Tehama County, Kalifornien, fließt über den Deer Creek in den Sacramento River
Dead Horse Creek (Wooley Creek), Bach im Siskiyou County, Kalifornien, fließt über den Wooley Creek in den Klamath River
Dead Horse Creek (Pit River), Zufluss des Pit River im Shasta County, Kalifornien
Dead Horse Creek (Salt Creek), Bach im Shasta County, Kalifornien, fließt über den Salt Creek in die Shasta-Talsperre
Dead Horse Creek (Snyder Creek), Bach im Schoolcraft County, Michigan, fließt über den Snyder Creek in den Michigansee
Dead Horse Creek (Toad River), Bach im Becker County, Minnesota, fließt über den Toad River in den Otter Tail River